Isla Victoria kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Isla Victoria (ö i Argentina), Neuquén,

Chile 

 Isla Victoria (ö i Chile), Región de Aisén,